Il conte Max puede referirse a:

 Il conte Max, película italiana de 1957;
 Il conte Max, película italiana de 1991.